Mangrund är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 47 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 110 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Kökar,  km nordost om Mangrund.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet